Вербное воскресенье — многозначный термин.

 Вербное воскресенье — христианский праздник Входа Господня в Иерусалим.
 Вербное воскресенье — российский телесериал 2009 года.
 Вербное воскресенье: автобиографический коллаж — сборник рассказов Курта Воннегута.

См. также 
 Вербное
 Вербная неделя